FCF pode referir-se à:

Federação Catarinense de Futebol, entidade máxima do futebol de Santa Catarina
Federação Cearense de Futebol, entidade máxima do futebol do Ceará
Federación Colombiana de Fútbol, entidade máxima do futebol da Colômbia

Desambiguações de siglas